El Torneig de Cluj-Napoca 2021, oficialment conegut com a Transylvania Open 2021, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als WTA 250 de la WTA. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 25 i el 31 d'octubre de 2021 al BTarena de Cluj-Napoca (Romania).

La tennista estoniana Anett Kontaveit va guanyar el quart títol de la temporada, tots quatre en les darreres deu setmanes.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

WTA Tour 2021
Competicions tennístiques a Romania
Cluj-Napoca